'N Sync е дебютният студиен албум на американската поп-група Ен Синк издаден през май 1997 година. Албумът е с общи продажби 9 854 000 в САЩ и над 15 милиона копия в света. Албумът е на второ място в САЩ и получава диамантена сертификация.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Tearin' Up My Heart“ – 4:47
 „You Got It“ – 3:32
 „Sailing“ – 4:36
 „Crazy for You“ – 3:41
 „Riddle“ – 3:40
 „For the Girl Who Has Everything“ – 3:51
 „I Need Love“ –	3:14
 „Giddy Up“ – 4:09
 „Here We Go“ – 3:35
 „Best of My Life“ – 4:46
 „More Than a Feeling“ – 3:42
 „I Want You Back“ – 4:24
 „Together Again“ – 4:11
 „Forever Young“ – 4:09

Японско издание 
 „Tearin' Up My Heart“ (радио редактиран)	– 3:29
 „I Want You Back“ (радио редактиран) – 3:22

Американско издание 
 „Tearin' Up My Heart“ – 3:30
 „I Just Wanna Be with You“ – 4:03
 „Here We Go“ – 3:35
 „For the Girl Who Has Everything“ – 3:45
 „God Must Have Spent a Little More Time on You“ – 4:42
 „You Got It“ – 3:22
 „I Need Love“ – 3:14
 „I Want You Back“ – 3:21
 „Everything I Own“ – 3:57
 „I Drive Myself Crazy“ – 4:00
 „Crazy for You“ –	3:40
 „Sailing“ – 4:38
 „Giddy Up“ – 4:08

Интернационално издание 
 „Tearin' Up My Heart“ (радио редактиран) – 3:35
 „I Just Wanna Be with You“ – 4:03
 „Here We Go“ (радио изрязан) – 3:33
 „For the Girl Who Has Everything“ (Club Mix) – 3:46
 „(God Must Have Spent) A Little More Time on You“ (Remix) – 4:02
 „You Got It“ – 3:33
 „I Need Love“ – 3:14
 „I Want You Back“ (радио редактиран) – 3:12
 „Everything I Own“ – 3:59
 „Thinking of You (I Drive Myself Crazy)“ (Remix) – 4:00
 „Crazy for You“ – 3:42
 „Sailing“ – 4:36
 „Giddy Up“ – 4:09

Британско издание 
 „U Drive Me Crazy“ (радио редактиран) – 3:34

Японско преиздание 
 „Sailing“ (live версия) – 4:39
 „More Than a Feeling“ – 3:43
 „Sundreams“ – 3:45
 „Tearin' Up My Heart“ (Phat Dub) – 6:32
 „I Want You Back“ (Back Beat радио редактиран) – 3:42

Тайванско издание (DVD) 
 „Tearin' Up My Heart“ – 3:35
 „Here We Go“ – 3:33
 „For the Girl Who Has Everything“ – 3:46
 „God Must Have Spent a Little More Time on You“ – 4:02
 „I Want You Back“ – 3:12
 „I Drive Myself Crazy“ – 4:00
 „U Drive Me Crazy“ – 3:34

Сингапурско издание (бонус диск) 
 „U Drive Me Crazy“ (разширена версия)	– 4:42
 „For the Girl Who Has Everything“ (изключена версия) – 4:18
 „Some Dreams“ – 4:18
 „Riddle“ – 3:41
 „Best of My Life“ – 4:46
 „More Than a Feeling“ – 3:42
 „Together Again“ – 4:09
 „Forever Young“ – 4:07
 „The Lion Sleeps Tonight“ – 3:03

Дебютни албуми
Албуми на Ен Синк
Музикални албуми от 1997 година